Уи́тмайр, Уи́тмир () — английская фамилия и топоним.

Фамилия
  (род. 1949) — американский политик.
  (род. 1946) — мэр Хьюстона (Техас, США) с 1982 по 1992 год.
 Уитмайр, Стив (род. 1959) — американский кукловод.
  (род. 1963) — американский пианист.

Топоним
  — городок в Южной Каролине (США).